Женский футбольный клуб «Че́лси» () — профессиональный женский английский футбольный клуб из западного Лондона, аффилиат футбольного клуба «Челси». Основан в 2004 году, выступал в Национальном дивизионе женской Премьер-лиги с 2005 года. В 2010 году клуб был принят в Женскую Суперлигу Футбольной ассоциации, которая стала с сезона 2011 высшим дивизионом женского клубного футбола в Англии. Один из клубов-основателей Женской Суперлиги в 2010 году.

Основная форма — синие футболки и трусы с белыми гетрами. Клубная эмблема: церемониальный синий лев, держащий посох. Эмблема была принята в 2005 году. Главный тренер команды — Эмма Хейз.

История 
Леди «Челси» финансируемые футбольным клубом «Челси», были приняты на голосовании общественным департаментом в июне 2004 года. В сезоне 2004/05 клуб получил право на выход в Национальный дивизион женской Премьер-лиги, как чемпион Южного дивизиона женской Премьер-лиги.

После начала сезона 2005/06, когда в сентябре после шести игр команда имела одно очко, главный тренер Джордж Михелас был уволен со своего поста после четырех лет бесплатной работы. В результате сезон был закончен под руководством Шона Гора, с ним клуб выиграл плей-офф за сохранение места в высшем дивизионе, когда по результатам двух матчей был обыгран вице-чемпион Северного дивизиона женской Премьер-лиги «Ливерпуль» с общим счётом 4:1.

В сезоне 2006/07 команда закончила чемпионат на восьмом месте, летом Гор пригласил в клуб игроков сборной Англии Сиобен Чемберлен, Кейси Стони и Эниолу Алуко. В январе команду пополнила чемпионка мира Лорри Фэйр, которая считается одним из лучших полузащитников в женском футболе, в результате сезон 2007/08 «Челси» закончил на пятом месте.

Перед началом сезона 2008/09 Леди «Челси» был представлен новый тренер, бывший тренер резервной команды «Арсенала» Стив Джонс. 2 июля 2008 года «Челси» неожиданно подписал Лэнни Сандерсон и Аниту Асанте из Леди «Арсенал», в дополнение к Мэри Филипп. Тогда тренер Леди «Арсенал» Вик Эйкерс подверг критике своих бывших игроков, как неуважение к клубу, и то что клубы пытаются скупить игроков из других клубов, чтобы укрепить свои собственные команды.

В сезоне 2008/09 Леди «Челси» закончили сезон на третьем месте после «Арсенала» и «Эвертона». Мэри Филипп через месяц после начала нового сезона завершила игровую карьеру, Эниола Алуко и Анита Асанте уехали в марте 2009 года в США, выступать в новом сезоне Women's Professional Soccer. Лорри Фэйр пропустила почти весь сезон из-за травмы крестообразной связки, которая так и не дала ей продолжать карьеру, в результате чего в мае 2008 года она заявила об окончании игровой карьеры. Стив Джонс ушел с поста тренера команды в январе 2009 года, оставив Кейси Стони в качестве играющего тренера.

По рекомендации Кейси Стони главным тренером в сезоне 2009/10 был назначен Мэтт Берд. Сокращения финансирования в этом сезоне Леди «Челси» было компенсировано финансовой помощью от Джона Терри и других игроков «Челси». Еще одиной потерей команды стал уход Лэнни Сандерсон слева в американский клуб «Филадельфия Индепенденс», выступающим в сезоне 2010 в Women’s Professional Soccer.

В 2010 году Футбольной ассоциацией было принято решение о создании новой высшей лиги женского футбола, который будет выше по уровню чем Национальный дивизион женской Премьер-лиги. В результате была создана Женская Суперлига Футбольной ассоциации, в которой Леди «Челси» стали одним из восьми клубов-основателей этой лиги. Новый сезон будет проходить с марта по ноябрь. 
В 2012 году Берд привел клуб к финалу Кубка Англии, в котором игроки «Челси» проиграли «Бирмингем Сити» в серии послематчевых пенальти со счётом 3:2.

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Еврокубки

Достижения 

 Женская суперлига Футбольной ассоциации
 Чемпион (4): 2015, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/2022
Кубок Англии
Обладатель (2): 2021, 2022
 Южный дивизион Премьер-лиги
 Чемпион (1): 2004/05
 Кубок Футбольной ассоциации
 Обладатель (1): 2015
 Кубок графства Суррей
 Обладатель (9): 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013
 Лига чемпионов УЕФА
 Финалист: 2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 

ЖФК «Челси»
Женские футбольные клубы Англии